

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tagalog

Altro 
 MAN TGL  – autocarro prodotto da MAN AG.